Everniicola är ett släkte av lavar. Everniicola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Everniicola